Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 448 dans le monde.

 Route fédérale 448 en Allemagne
 RS-448 au Brésil
 Route nationale 448 en France
 Route départementale 448 dans l'Essonne, France
 Route régionale 448 en Slovénie